

Codici 
 EVY – codice aeroportuale IATA del Summit Airport di Middletown (Stati Uniti d'America)
 EVY – codice vettore ICAO del 34* squadrone della Royal Australian Air Force

Fumetti 
 Evy  – una delle tre nipotine di Paperina

Musica 
 Evy – pseudonimo della cantante francese Évelyne Lenton